14-й номер посева — американка Тейлор Таунсенд — чемпионка соревнований.

Общая информация 
Американка выигрывает турнир впервые с 1989 года. Тогда Кимберли Кессарис и Андреа Фарли разыграли мононациональный финал. С тех пор представительницы США добирались до решающего матча ещё дважды, но каждый раз уступали, в том числе один раз — россиянке. Представительница России сыграла в решающем матче в третий раз и во второй раз уступила (единственная победа одержана Ксенией Первак в 2009 году).

Посев 

  Ирина Хромачёва (Четвертьфинал)
  Эжени Бушар (Полуфинал)
  Анетт Контавейт (Третий раунд)
  Юлия Путинцева (Финал)
  Инди де Вроме (Второй раунд, отказ)
  Елизавета Куличкова (Первый раунд)
  Данка Ковинич (Первый раунд)
  Анна Каролина Шмидлова (Третий раунд)

<ol start=9>
 Чжэн Сайсай ''(Второй раунд)
 Илка Чореги ''(Второй раунд)
 Зузанна Мацеёвская ''(Первый раунд)
 Сабина Шарипова ''(Четвертьфинал)
 Донна Векич ''(Первый раунд)
 '''Тейлор Таунсенд (Титул)
 Варвара Флинк ''(Первый раунд)
 Кайли Макфиллипс ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия